Audi A5 – samochód osobowy
 Browning A-5 – strzelba samopowtarzalna skonstruowana przez Johna Mosesa Browninga
 North American A-5 Vigilante – amerykański pokładowy samolot bombowy
 A-5 Fantan – eksportowa wersja Nanchang Q-5, chińskiego odrzutowego samolotu szturmowego
 A5 – znormalizowany format arkusza (148×210 mm), np. w rysunku technicznym
 Wydawnictwo a5
 A5 – rodzina algorytmów kryptograficznych używanych w sieciach GSM
 A5 – jedna z dróg magistralnych na terytorium Litwy
 Autostrada A5 (ujednoznacznienie)